Conteville, commune française du Calvados ;
 Conteville, commune française de l'Eure ;
 Conteville, commune française de l'Oise ;
 Conteville, commune française de la Seine-Maritime ;
 Conteville, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Paluel
 Conteville, commune française de la Somme.
Conteville-en-Ternois, commune française du Pas-de-Calais ;
Conteville-lès-Boulogne, commune française du Pas-de-Calais ;

Voir aussi 
Odon de Bayeux, dit aussi Odon de Conteville.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France